Литенчице (, ) — рыночный городок района Кромержиж Злинского края Чешской Республики.

Расположен в Моравии в 17 км к юго-западу от Кромержижа, в 34 км к западу от Злина и в 224 км к юго-востоку от столицы государства г. Прага.

Население 
Население на 1.01.2021 года составляло 466 человек.

История 
Окрестности Литенчице были заселены во времена существования Великой Моравии, на холме Обечнице был найден могильник со 153 могилами того времени. Впервые упоминается в 1141 году в грамоте, изданной Йиндржихом Здиком, епископом Оломоуцким.

Достопримечательности 
 Замок Литенчице (памятник культуры с 1973 г.)
 Костёл св. Петра и Павла
 Часовня Святой Анны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Литенчице

Города Злинского края